Pienaar ist der Familienname folgender Personen:

 Cehill Hercules Pienaar (* 1943), südafrikanischer Politiker (CP)
 Dan Pienaar (1911–1942), südafrikanischer Generalmajor
 David Schalk Pienaar (* 1953), südafrikanischer Politiker (CP)
 Filippus Fourie Pienaar (1877–1948), südafrikanischer Diplomat
 Francois Pienaar (* 1967), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gerhardus Pienaar (* 1981), südafrikanischer Leichtathlet
 Gysie Pienaar (* 1954), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jonathan Pienaar (* 1962), südafrikanischer Schauspieler, Autor, Synchronsprecher und Komiker
 Louis Pienaar (1926–2012), südafrikanischer Politiker
 Michael Pienaar (* 1978), namibischer Fußballspieler
 Peet Pienaar (* 1971), südafrikanischer Künstler
 Ruan Pienaar (* 1984), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Steven Pienaar (* 1982), südafrikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pinard